|-
|(90251)||2003 BA64|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,096|| align=right|23,42|| align=right|2,737||MBA||28. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90252)||2003 BA66|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,054|| align=right|10,01|| align=right|5,635||MBA||30. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90253)||2003 BT66|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,214|| align=right|12,39|| align=right|4,320||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90254)||2003 BN68|| align=right|15,6|| align=right|2,457|| align=right|0,151|| align=right|4,25|| align=right|3,851||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90255)||2003 BM69|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,094|| align=right|10,15|| align=right|5,275||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90256)||2003 BQ72|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,089|| align=right|7,24|| align=right|3,820||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90257)||2003 BS72|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,243|| align=right|9,33|| align=right|5,493||MBA||28. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90258)||2003 BJ80|| align=right|14,3|| align=right|2,865|| align=right|0,190|| align=right|9,20|| align=right|4,849||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90259)||2003 BU81|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,156|| align=right|6,28|| align=right|4,128||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90260)||2003 BC83|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,037|| align=right|10,44|| align=right|5,634||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90261)||2003 BG83|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,129|| align=right|10,43|| align=right|4,627||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90262)||2003 BH87|| align=right|15,0|| align=right|3,027|| align=right|0,048|| align=right|10,58|| align=right|5,265||MBA||26. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90263)||2003 CO|| align=right|15,0|| align=right|3,178|| align=right|0,173|| align=right|11,09|| align=right|5,666||MBA||1. februar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90264)||2003 CC1|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,092|| align=right|12,01|| align=right|5,365||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90265)||2003 CL5|| align=right|15,4|| align=right|2,235|| align=right|0,209|| align=right|6,00|| align=right|3,341||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90266)||2003 CM5|| align=right|16,9|| align=right|2,340|| align=right|0,213|| align=right|3,31|| align=right|3,579||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90267)||2003 CW6|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,043|| align=right|10,54|| align=right|5,643||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90268)||2003 CT8|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|3,705||MBA||1. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90269)||2003 CD9|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,164|| align=right|20,18|| align=right|5,613||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90270)||2003 CX9|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,029|| align=right|16,45|| align=right|5,532||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90271)||2003 CD10|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,066|| align=right|7,22|| align=right|3,531||MBA||2. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90272)||2003 CM16|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,059|| align=right|12,31|| align=right|5,371||MBA||7. februar 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(90273)||2003 CC19|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,191|| align=right|13,93|| align=right|4,014||MBA||8. februar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90274)||2003 CH20|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|7,98|| align=right|3,518||MBA||9. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90275)||2003 DM|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,102|| align=right|5,80|| align=right|5,456||MBA||19. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90276)||2003 DE2|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,125|| align=right|11,74|| align=right|4,128||MBA||22. februar 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(90277)||2003 DS7|| align=right|13,6|| align=right|3,396|| align=right|0,088|| align=right|9,16|| align=right|6,256||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90278)||2003 DH9|| align=right|14,2|| align=right|3,233|| align=right|0,069|| align=right|20,54|| align=right|5,812||MBA||24. februar 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(90279)||2003 DL10|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,184|| align=right|13,74|| align=right|4,437||MBA||26. februar 2003||Kleť||Klet
|-
|(90280)||2003 DY10|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,126|| align=right|28,82|| align=right|4,078||MBA||26. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90281)||2003 DQ15|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,317|| align=right|1,48|| align=right|3,633||MBA||27. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90282)||2003 DS20|| align=right|14,8|| align=right|3,251|| align=right|0,140|| align=right|2,71|| align=right|5,860||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90283)||2003 DH22|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,057|| align=right|13,05|| align=right|4,116||MBA||28. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90284)||2003 EO8|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,228|| align=right|7,81|| align=right|3,704||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90285)||2003 EV9|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,105|| align=right|11,83|| align=right|5,633||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90286)||2003 EB11|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,185|| align=right|5,06|| align=right|5,438||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90287)||2003 EV12|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,099|| align=right|5,91|| align=right|4,067||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90288)||2003 ET17|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,143|| align=right|9,53|| align=right|5,449||MBA||6. marec 2003||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(90289)||2003 EB20|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,200|| align=right|1,60|| align=right|3,669||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90290)||2003 EX20|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,179|| align=right|10,10|| align=right|4,622||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90291)||2003 EL21|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,136|| align=right|6,30|| align=right|3,600||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90292)||2003 EN21|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,100|| align=right|5,79|| align=right|4,206||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90293)||2003 EH22|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,048|| align=right|8,81|| align=right|5,750||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90294)||2003 EX26|| align=right|16,4|| align=right|2,547|| align=right|0,105|| align=right|1,92|| align=right|4,064||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90295)||2003 ES28|| align=right|14,4|| align=right|3,080|| align=right|0,201|| align=right|15,18|| align=right|5,405||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90296)||2003 EY29|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,066|| align=right|15,02|| align=right|5,322||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90297)||2003 EL31|| align=right|16,2|| align=right|2,466|| align=right|0,176|| align=right|2,98|| align=right|3,873||MBA||7. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90298)||2003 EA32|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,123|| align=right|4,85|| align=right|4,219||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90299)||2003 ED34|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,211|| align=right|15,22|| align=right|4,210||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90300)||2003 EJ40|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,115|| align=right|26,35|| align=right|4,039||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90301)||2003 EN45|| align=right|16,3|| align=right|2,699|| align=right|0,190|| align=right|7,50|| align=right|4,433||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90302)||2003 EJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,105|| align=right|9,48|| align=right|4,531||MBA||9. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90303)||2003 EL49|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,222|| align=right|11,54|| align=right|3,567||MBA||10. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90304)||2003 EM53|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,175|| align=right|17,24|| align=right|4,557||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90305)||2003 FX|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,304|| align=right|23,98|| align=right|3,741||MBA||21. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90306)||2003 FO4|| align=right|14,4|| align=right|3,148|| align=right|0,149|| align=right|23,00|| align=right|5,584||MBA||26. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90307)||2003 FB10|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,206|| align=right|2,43|| align=right|5,219||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90308)||2003 FV14|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,050|| align=right|6,62|| align=right|3,989||MBA||23. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(90309)||2003 FZ15|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,238|| align=right|11,01|| align=right|5,210||MBA||23. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90310)||2003 FH16|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,107|| align=right|13,66|| align=right|4,044||MBA||23. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90311)||2003 FM19|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,176|| align=right|8,31|| align=right|4,167||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90312)||2003 FL22|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|6,16|| align=right|3,536||MBA||25. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90313)||2003 FY23|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,188|| align=right|2,02|| align=right|3,803||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90314)||2003 FL36|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,155|| align=right|11,50|| align=right|5,318||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90315)||2003 FK37|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,220|| align=right|2,11|| align=right|3,656||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90316)||2003 FZ38|| align=right|15,1|| align=right|3,191|| align=right|0,180|| align=right|10,05|| align=right|5,699||MBA||23. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90317)||2003 FZ42|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,586||MBA||23. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(90318)||2003 FO49|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,093|| align=right|10,89|| align=right|5,118||MBA||24. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90319)||2003 FO50|| align=right|16,0|| align=right|2,478|| align=right|0,183|| align=right|1,80|| align=right|3,900||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90320)||2003 FK63|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,085|| align=right|5,73|| align=right|3,331||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90321)||2003 FZ67|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,150|| align=right|15,44|| align=right|4,287||MBA||26. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90322)||2003 FR70|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,032|| align=right|5,04|| align=right|4,544||MBA||26. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90323)||2003 FV72|| align=right|15,5|| align=right|3,070|| align=right|0,235|| align=right|7,94|| align=right|5,378||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90324)||2003 FL74|| align=right|15,1|| align=right|3,012|| align=right|0,129|| align=right|10,26|| align=right|5,226||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90325)||2003 FW76|| align=right|15,0|| align=right|2,851|| align=right|0,162|| align=right|4,63|| align=right|4,814||MBA||27. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90326)||2003 FA79|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,255|| align=right|6,21|| align=right|3,455||MBA||27. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90327)||2003 FO83|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,107|| align=right|13,86|| align=right|4,434||MBA||27. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90328)||2003 FQ85|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,124|| align=right|6,45|| align=right|3,563||MBA||28. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(90329)||2003 FY87|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,133|| align=right|7,35|| align=right|3,652||MBA||28. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90330)||2003 FT90|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,139|| align=right|6,17|| align=right|3,526||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90331)||2003 FT91|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,179|| align=right|8,46|| align=right|3,739||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90332)||2003 FH92|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,106|| align=right|5,93|| align=right|4,489||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90333)||2003 FW92|| align=right|15,5|| align=right|2,865|| align=right|0,130|| align=right|7,52|| align=right|4,848||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90334)||2003 FC94|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,166|| align=right|19,83|| align=right|3,438||MBA||29. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90335)||2003 FD96|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,136|| align=right|4,75|| align=right|5,301||MBA||30. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90336)||2003 FP97|| align=right|15,4|| align=right|3,044|| align=right|0,132|| align=right|0,59|| align=right|5,311||MBA||30. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90337)||2003 FQ97|| align=right|11,5|| align=right|5,230|| align=right|0,079|| align=right|19,36|| align=right|11,96||JUT||30. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90338)||2003 FH102|| align=right|14,9|| align=right|2,411|| align=right|0,111|| align=right|6,95|| align=right|3,742||MBA||31. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90339)||2003 FF104|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,131|| align=right|11,92|| align=right|5,357||MBA||25. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90340)||2003 FQ106|| align=right|15,7|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|5,73|| align=right|4,664||MBA||27. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90341)||2003 GT5|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,135|| align=right|8,05|| align=right|3,874||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90342)||2003 GQ6|| align=right|15,6|| align=right|2,987|| align=right|0,130|| align=right|2,41|| align=right|5,162||MBA||2. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90343)||2003 GO8|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,036|| align=right|1,96|| align=right|4,602||MBA||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90344)||2003 GA9|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,048|| align=right|6,46|| align=right|3,786||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90345)||2003 GC14|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,133|| align=right|7,70|| align=right|3,672||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90346)||2003 GP15|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,086|| align=right|2,45|| align=right|4,213||MBA||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90347)||2003 GF35|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,095|| align=right|13,99|| align=right|4,500||MBA||8. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90348)||2003 GA36|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,181|| align=right|17,81|| align=right|5,630||MBA||5. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90349)||2003 GV39|| align=right|14,9|| align=right|3,142|| align=right|0,124|| align=right|13,33|| align=right|5,570||MBA||8. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90350)||2003 GO42|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,222|| align=right|13,42|| align=right|4,433||MBA||6. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90351)||2003 GW42|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,208|| align=right|16,43|| align=right|5,719||MBA||9. april 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90352)||2003 GK49|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,073|| align=right|9,43|| align=right|4,853||MBA||8. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90353)||2003 GC50|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|8,06|| align=right|5,364||MBA||7. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90354)||2003 GD50|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,197|| align=right|7,97|| align=right|3,698||MBA||7. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90355)||2003 HC12|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,191|| align=right|14,54|| align=right|4,433||MBA||25. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90356)||2003 HW12|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,108|| align=right|7,13|| align=right|3,359||MBA||24. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90357)||2003 HC20|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,072|| align=right|0,93|| align=right|4,530||MBA||26. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90358)||2003 HP26|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,152|| align=right|18,11|| align=right|5,441||MBA||27. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90359)||2003 HY31|| align=right|14,9|| align=right|3,057|| align=right|0,047|| align=right|9,62|| align=right|5,345||MBA||28. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90360)||2003 HJ43|| align=right|15,2|| align=right|3,072|| align=right|0,068|| align=right|3,49|| align=right|5,384||MBA||29. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90361)||2003 HY48|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,096|| align=right|6,28|| align=right|3,566||MBA||30. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90362)||2003 HZ51|| align=right|15,3|| align=right|3,029|| align=right|0,079|| align=right|10,37|| align=right|5,270||MBA||30. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90363)||2003 HH52|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,038|| align=right|14,89|| align=right|5,505||MBA||30. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90364)||2003 JS7|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,048|| align=right|11,41|| align=right|4,435||MBA||2. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90365)||2003 JL10|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,132|| align=right|12,53|| align=right|4,225||MBA||2. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90366)||2003 JJ13|| align=right|14,7|| align=right|3,220|| align=right|0,166|| align=right|7,61|| align=right|5,776||MBA||5. maj 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90367)||2003 LC5|| align=right|17,7|| align=right|1,156|| align=right|0,427|| align=right|16,89|| align=right|1,242||APL||6. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90368)||2003 MG|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,348|| align=right|31,55|| align=right|4,539||MBA||19. junij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(90369)||2003 MN1|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,085|| align=right|23,20|| align=right|5,487||MBA||23. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90370)||2003 NY5|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,113|| align=right|8,27|| align=right|5,530||MBA||7. julij 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(90371)||2003 PV7|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,125|| align=right|8,98|| align=right|4,706||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90372)||2003 QR88|| align=right|13,4|| align=right|3,175|| align=right|0,232|| align=right|14,11|| align=right|5,655||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90373)||2003 SZ219|| align=right|18,8|| align=right|1,627|| align=right|0,205|| align=right|9,88|| align=right|2,075||AMR||28. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90374)||2003 UO60|| align=right|14,4|| align=right|3,157|| align=right|0,178|| align=right|9,80|| align=right|5,607||MBA||17. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90375)||2003 UX257|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,079|| align=right|10,71|| align=right|5,121||MBA||25. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90376)||2003 VL|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,044|| align=right|11,86|| align=right|5,387||MBA||5. november 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|90377 Sedna||2003 VB12|| align=right|1,6|| align=right|490|| align=right|0,845|| align=right|11,94|| align=right|10822||CNT||14. november 2003||Observatorij Palomar||M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(90378)||2003 WL23|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,078|| align=right|2,72|| align=right|4,538||MBA||18. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90379)||2003 WO56|| align=right|14,4|| align=right|3,151|| align=right|0,105|| align=right|15,40|| align=right|5,592||MBA||20. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90380)||2003 WX68|| align=right|12,5|| align=right|5,170|| align=right|0,101|| align=right|9,94|| align=right|11,76||JUT||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90381)||2003 WA69|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,134|| align=right|9,88|| align=right|4,579||MBA||19. november 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90382)||2003 WL73|| align=right|17,0|| align=right|2,351|| align=right|0,231|| align=right|2,87|| align=right|3,603||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90383)||2003 WN89|| align=right|16,4|| align=right|2,647|| align=right|0,217|| align=right|1,71|| align=right|4,306||MBA||16. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(90384)||2003 WV112|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,156|| align=right|4,42|| align=right|5,228||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90385)||2003 WU121|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,186|| align=right|4,98|| align=right|3,408||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90386)||2003 WO126|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,341|| align=right|14,97|| align=right|4,174||MBA||20. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90387)||2003 WY140|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,118|| align=right|12,54|| align=right|5,264||MBA||21. november 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90388)||2003 WY152|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,172|| align=right|15,74|| align=right|4,183||MBA||24. november 2003||Catalina||CSS
|-
|(90389)||2003 WQ153|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,172|| align=right|10,04|| align=right|4,556||MBA||28. november 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90390)||2003 XH5|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,236|| align=right|7,35|| align=right|4,659||MBA||1. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90391)||2003 XM7|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,138|| align=right|5,22|| align=right|3,632||MBA||1. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90392)||2003 XB12|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,159|| align=right|23,49|| align=right|4,497||MBA||14. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90393)||2003 XD14|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,145|| align=right|16,22|| align=right|4,253||MBA||15. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90394)||2003 XK14|| align=right|14,6|| align=right|2,560|| align=right|0,073|| align=right|22,18|| align=right|4,096||MBA||15. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90395)||2003 XD15|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,190|| align=right|23,62|| align=right|3,477||MBA||1. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90396)||2003 YA4|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,089|| align=right|10,63|| align=right|4,122||MBA||16. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(90397)||2003 YW4|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,269|| align=right|6,32|| align=right|4,030||MBA||16. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(90398)||2003 YA16|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,069|| align=right|6,03|| align=right|3,820||MBA||17. december 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90399)||2003 YN16|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,126|| align=right|8,84|| align=right|4,100||MBA||17. december 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90400)||2003 YS26|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,094|| align=right|6,94|| align=right|3,578||MBA||18. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90401)||2003 YJ43|| align=right|16,4|| align=right|2,231|| align=right|0,188|| align=right|0,71|| align=right|3,332||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90402)||2003 YW43|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,193|| align=right|16,53|| align=right|5,645||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90403)||2003 YE45|| align=right|17,8|| align=right|1,234|| align=right|0,280|| align=right|19,02|| align=right|1,371||APL PHA||21. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(90404)||2003 YO53|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,120|| align=right|1,25|| align=right|4,122||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90405)||2003 YW53|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,060|| align=right|4,22|| align=right|4,535||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90406)||2003 YW61|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,142|| align=right|4,20|| align=right|4,114||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90407)||2003 YB73|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,030|| align=right|5,94|| align=right|4,434||MBA||18. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90408)||2003 YG79|| align=right|15,1|| align=right|2,942|| align=right|0,139|| align=right|6,23|| align=right|5,044||MBA||18. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90409)||2003 YT80|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|3,71|| align=right|5,526||MBA||18. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90410)||2003 YS84|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,170|| align=right|6,87|| align=right|3,589||MBA||19. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90411)||2003 YH85|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,174|| align=right|7,85|| align=right|3,463||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90412)||2003 YY90|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,216|| align=right|8,84|| align=right|4,632||MBA||20. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90413)||2003 YD98|| align=right|15,8|| align=right|2,493|| align=right|0,103|| align=right|3,68|| align=right|3,935||MBA||19. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|90414 Karpov||2003 YP110|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,065|| align=right|6,35|| align=right|3,690||MBA||19. december 2003||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(90415)||2003 YU113|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,142|| align=right|12,89|| align=right|4,416||MBA||23. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90416)||2003 YK118|| align=right|18,7|| align=right|1,695|| align=right|0,493|| align=right|7,86|| align=right|2,206||APL PHA||28. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90417)||2003 YF137|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,213|| align=right|4,83|| align=right|3,524||MBA||27. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90418)||2003 YJ137|| align=right|15,7|| align=right|2,899|| align=right|0,057|| align=right|3,23|| align=right|4,934||MBA||27. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90419)||2003 YA138|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|3,00|| align=right|3,792||MBA||27. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90420)||2003 YX138|| align=right|15,5|| align=right|2,954|| align=right|0,052|| align=right|2,30|| align=right|5,075||MBA||27. december 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90421)||2003 YD139|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,149|| align=right|12,45|| align=right|4,382||MBA||27. december 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(90422)||2003 YJ142|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,190|| align=right|14,08|| align=right|4,406||MBA||28. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90423)||2003 YH149|| align=right|14,5|| align=right|2,667|| align=right|0,068|| align=right|15,67|| align=right|4,355||MBA||29. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90424)||2003 YB152|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,043|| align=right|15,10|| align=right|4,332||MBA||29. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90425)||2004 AK2|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,138|| align=right|3,90|| align=right|4,326||MBA||13. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90426)||2004 AL3|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|3,693||MBA||13. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90427)||2004 BS1|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,097|| align=right|13,15|| align=right|4,429||MBA||16. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90428)||2004 BL30|| align=right|16,1|| align=right|2,793|| align=right|0,206|| align=right|1,95|| align=right|4,666||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90429)||2004 BW37|| align=right|17,4|| align=right|2,437|| align=right|0,131|| align=right|1,88|| align=right|3,804||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90430)||2004 BM44|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,227|| align=right|13,72|| align=right|4,383||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90431)||2004 BY55|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,029|| align=right|11,31|| align=right|5,231||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90432)||2004 BG56|| align=right|17,4|| align=right|2,318|| align=right|0,175|| align=right|1,10|| align=right|3,529||MBA||23. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90433)||2004 BD62|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,166|| align=right|1,82|| align=right|3,635||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90434)||2004 BF69|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,173|| align=right|10,25|| align=right|4,007||MBA||20. januar 2004||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(90435)||2004 BD74|| align=right|15,4|| align=right|3,081|| align=right|0,119|| align=right|0,71|| align=right|5,408||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90436)||2004 BH81|| align=right|16,2|| align=right|2,719|| align=right|0,127|| align=right|1,69|| align=right|4,483||MBA||26. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90437)||2004 BW82|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,324|| align=right|10,53|| align=right|4,629||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90438)||2004 BP83|| align=right|15,4|| align=right|2,452|| align=right|0,111|| align=right|23,28|| align=right|3,838||MBA||22. januar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(90439)||2004 BS83|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,104|| align=right|19,03|| align=right|4,124||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90440)||2004 BV83|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,124|| align=right|12,99|| align=right|4,360||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90441)||2004 BC87|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,129|| align=right|7,20|| align=right|3,684||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90442)||2004 BR89|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,107|| align=right|6,40|| align=right|3,440||MBA||23. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90443)||2004 BS90|| align=right|15,2|| align=right|3,109|| align=right|0,109|| align=right|5,73|| align=right|5,482||MBA||24. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90444)||2004 BQ95|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,159|| align=right|16,29|| align=right|5,414||MBA||28. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90445)||2004 BY101|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,162|| align=right|3,57|| align=right|3,555||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90446)||2004 BL107|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,217|| align=right|5,62|| align=right|3,613||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90447)||2004 BB109|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,112|| align=right|8,10|| align=right|3,533||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90448)||2004 BB114|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,241|| align=right|2,00|| align=right|3,520||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90449)||2004 BR116|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,223|| align=right|20,03|| align=right|5,350||MBA||27. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90450)||2004 BR117|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,064|| align=right|20,48|| align=right|5,670||MBA||28. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90451)||2004 BK122|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,066|| align=right|22,44|| align=right|5,654||MBA||31. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90452)||2004 BO122|| align=right|13,9|| align=right|3,113|| align=right|0,319|| align=right|24,10|| align=right|5,493||MBA||29. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90453)||2004 CM|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,093|| align=right|13,08|| align=right|5,216||MBA||6. februar 2004||Tenagra II||M. Schwartz; P. R. Holvorcem
|-
|(90454)||2004 CV|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,178|| align=right|7,89|| align=right|3,600||MBA||10. februar 2004||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(90455)||2004 CU2|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,202|| align=right|1,92|| align=right|3,597||MBA||12. februar 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(90456)||2004 CV2|| align=right|14,1|| align=right|3,969|| align=right|0,169|| align=right|12,46|| align=right|7,906||HLD||13. februar 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(90457)||2004 CY7|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|14,93|| align=right|4,056||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90458)||2004 CM11|| align=right|14,5|| align=right|3,343|| align=right|0,035|| align=right|10,02|| align=right|6,112||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90459)||2004 CQ16|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,146|| align=right|7,82|| align=right|5,347||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90460)||2004 CD35|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,182|| align=right|3,91|| align=right|3,532||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90461)||2004 CS35|| align=right|15,5|| align=right|3,069|| align=right|0,223|| align=right|2,08|| align=right|5,375||MBA||11. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90462)||2004 CA36|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,222|| align=right|23,66|| align=right|3,521||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90463)||2004 CS39|| align=right|16,0|| align=right|3,117|| align=right|0,051|| align=right|8,98|| align=right|5,501||MBA||14. februar 2004||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(90464)||2004 CA42|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,127|| align=right|4,32|| align=right|3,866||MBA||10. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90465)||2004 CT49|| align=right|16,8|| align=right|2,184|| align=right|0,149|| align=right|4,74|| align=right|3,228||MBA||11. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90466)||2004 CG80|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,243|| align=right|5,69|| align=right|3,694||MBA||11. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90467)||2004 CU91|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,083|| align=right|9,07|| align=right|3,758||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90468)||2004 CV91|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,134|| align=right|8,66|| align=right|5,627||MBA||14. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90469)||2004 CY94|| align=right|16,8|| align=right|2,488|| align=right|0,082|| align=right|3,40|| align=right|3,924||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90470)||2004 CH97|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,106|| align=right|5,04|| align=right|3,602||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90471)||2004 CF98|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,142|| align=right|6,30|| align=right|3,549||MBA||14. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90472)||2004 CT99|| align=right|16,0|| align=right|2,467|| align=right|0,167|| align=right|3,13|| align=right|3,873||MBA||15. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90473)||2004 CT102|| align=right|16,3|| align=right|2,710|| align=right|0,232|| align=right|8,85|| align=right|4,461||MBA||12. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90474)||2004 CU104|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,108|| align=right|2,66|| align=right|3,431||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90475)||2004 CC105|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,179|| align=right|17,67|| align=right|5,522||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90476)||2004 CE105|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,703||MBA||13. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90477)||2004 CH106|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,149|| align=right|12,59|| align=right|4,169||MBA||14. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90478)||2004 CX108|| align=right|13,9|| align=right|3,227|| align=right|0,019|| align=right|19,85|| align=right|5,797||MBA||15. februar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90479)||2004 CC109|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,105|| align=right|13,68|| align=right|4,172||MBA||15. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90480)||2004 CG109|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,108|| align=right|19,59|| align=right|5,766||MBA||15. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|90481 Wollstonecraft||2004 DA|| align=right|15,4|| align=right|2,791|| align=right|0,249|| align=right|9,13|| align=right|4,663||MBA||16. februar 2004||Needville||J. Dellinger; D. Wells
|-
|90482 Ork||2004 DW|| align=right|2,3|| align=right|39,39|| align=right|0,220|| align=right|20,59|| align=right|248||PLT||17. februar 2004||Observatorij Palomar||M. Brown; C. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(90483)||2004 DM4|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,062|| align=right|12,28|| align=right|4,585||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90484)||2004 DU6|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,072|| align=right|6,05|| align=right|4,162||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90485)||2004 DY6|| align=right|14,4|| align=right|2,620|| align=right|0,292|| align=right|13,69|| align=right|4,240||MBA||16. februar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90486)||2004 DL12|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,114|| align=right|13,19|| align=right|4,273||MBA||17. februar 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(90487)||2004 DW12|| align=right|14,6|| align=right|3,236|| align=right|0,022|| align=right|21,36|| align=right|5,821||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90488)||2004 DX12|| align=right|16,3|| align=right|2,681|| align=right|0,138|| align=right|14,29|| align=right|4,389||MBA||16. februar 2004||Catalina||CSS
|-
|(90489)||2004 DH19|| align=right|17,1|| align=right|2,352|| align=right|0,152|| align=right|2,57|| align=right|3,607||MBA||17. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90490)||2004 DU20|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,085|| align=right|8,76|| align=right|5,099||MBA||17. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90491)||2004 DW22|| align=right|15,4|| align=right|2,792|| align=right|0,179|| align=right|8,75|| align=right|4,664||MBA||18. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90492)||2004 DQ34|| align=right|16,0|| align=right|2,691|| align=right|0,115|| align=right|11,54|| align=right|4,415||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90493)||2004 DM37|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,100|| align=right|13,74|| align=right|4,193||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90494)||2004 DY40|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,139|| align=right|4,09|| align=right|3,515||MBA||18. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90495)||2004 DW43|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,204|| align=right|2,84|| align=right|3,551||MBA||23. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90496)||2004 DH48|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,207|| align=right|4,66|| align=right|3,584||MBA||19. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90497)||2004 DH59|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,032|| align=right|4,97|| align=right|4,604||MBA||23. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90498)||2004 DC71|| align=right|15,2|| align=right|1,928|| align=right|0,134|| align=right|24,92|| align=right|2,676||MBA||17. februar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90499)||2004 EC2|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,129|| align=right|3,59|| align=right|3,479||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90500)||2004 EG4|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,113|| align=right|15,38|| align=right|5,384||MBA||11. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov